Нижче наведено список 104 муніципалітетів провінції Казерта. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Казерта